Achmeta (gemeente), een gemeente in de regio Kacheti van Georgië
 Achmeta (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente